Greutbach ist ein Gewässername:

 Greutbach (Baierbach), rechter Zufluss des Baierbachs (zum Reichenbach, zur Fils) bei Süßen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Greutbach (Bühler), teils auch Kreutbach, linker Zufluss der Bühler gegenüber Unterscheffach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Greutbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei Altfürstenhütte, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Greutbach (Herboldshauser Bach), rechter Zufluss des Herboldshauser Bachs bei Herboldshausen, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Greutbach (Kuhnbach), linker Zufluss des Kuhnbachs bei Kuhnweiler, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Greutbach (Mündelbach), linker Zufluss des Mündelbachs (zur Iller), teils auch Hornbach genannt, bei Oberkirchberg, Gemeinde Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Greutbach (Seitenbach), rechter Zufluss des Seitenbachs (zur Aich) vor Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Greutbach (Süßenbach), rechter Oberlauf des Süßenbachs (zur Stunzach) bei Isingen, Stadt Rosenfels, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Greutbach (Waschbach), linker Zufluss des Waschbachs in Hessental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gereutbach
 Greutgraben
 Kreutbach